Baccelli peut faire référence à:

Patronymie
 François Baccelli (1954- ) est directeur de recherche à temps partiel à l'Institut national de recherche en informatique.
 Girolamo Baccelli (1514-1581) est un philologue et littérateur italien du XVIe siècle.
 Guido Baccelli (1830-1916) est un médecin et homme politique italien.
 Sesto Caio Baccelli , dit L'Astrologue de Brozzi est un astrologue et Kabbaliste italien.